Baishi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baishi (socken i Kina, Guangxi), 
 Baishi (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar